Роберт Морли (; 20 ноября 1418 — 25 сентября 1442) — английский аристократ, землевладелец из Норфолка, 6-й барон Морли с 1435 года.

Биография 
Роберт Морли принадлежал к знатному семейству, представители которого владели землями в Норфолке и с 1295 года носили баронский титул. Он был сыном Томаса Морли, 5-го барона Морли, и Изабеллы де ла Поль. В 1435 году Роберт унаследовал от отца земли и титул, в мае 1442 года женился на Элизабет де Рос, дочери 6-го барона де Рос, и Маргарет Арундел. Уже в 1442 году он умер. Его единственная дочь Элеанора вышла за сэра Уильяма Ловела, ставшего 7-м бароном Морли по праву жены.

Родословная 

</center>

Примечания

Литература 
 

Бароны Морли
Бароны Англии XV века
Морли (род)